AVG – rodzina oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego
 AVG – kolej niemiecka
 AVG – American Volunteer Group – Latające Tygrysy